Cet article contient des listes d'associations françaises de défense des animaux, ou ayant une branche française, classées selon les catégories d'utilisation des animaux par l'homme.

Associations axées sur les animaux d'élevage 
 269 Libération animale
 269 Life France
 Anonymous for the Voiceless
CIWF France (Compassion In World Farming)
 Fondation Brigitte-Bardot
 La Fondation droit animal, éthique et sciences
 L214 Éthique & Animaux
 One Voice
 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)
 Welfarm - Protection mondiale des animaux de ferme
 Red Pill (anciennement Direct action everywhere France)
 Vegan Impact

Associations axées sur les animaux de compagnie 
 30 millions d'amis
 Fondation Assistance aux Animaux
 Fondation Brigitte-Bardot
 One Voice
 Société protectrice des animaux (France)
 Respectons
Association Stéphane Lamart
Doggy Oasis International

Associations axées sur l'expérimentation animale 
 Ligue française contre la vivisection
 One Voice
 CCE2A (Comité contre l'expérimentation et l'exploitation animale)

Associations axées sur les animaux sauvages 
 Association pour la protection des animaux sauvages
 Fondation Brigitte-Bardot
 Ligue pour la protection des oiseaux
 Sea Shepherd Conservation Society
 Green Cross France et Territoires
 CACH (Campaign Against Canned Hunting)

Associations axées sur la chasse 
 RAssemblement pour une France sans Chasse (RAC)
 Front de libération des animaux (ALF)

Associations axées contre la captivité

Associations contre la fourrure 
 Fondation Brigitte Bardot
 One Voice

Associations anti-corrida 
 Alliance anti-corrida
 Comité radicalement anticorrida (CRAC)

Associations contre les cirques avec animaux 
 CCE2A (Comité contre l'expérimentation et l'exploitation animale) 
La France dit Stop aux cirques avec Animaux
 Les Pisteurs
 CACH 
 269 Life France
 Code Animal
 One Voice

Associations étudiantes 
 Réseau Sentience

Associations végétariennes / véganes 
 Association végétarienne de France
 L214 Ethique & Animaux
 Fédération végane

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des groupes de défense des animaux
 Liste des organisations opposées à la corrida
 Droits des animaux
 Bien-être animal
 Antispécisme
 Liste d'organisations environnementales
 Liste des conventions internationales relatives à la protection de l'animal
 Véganisme
 Cahiers antispécistes

Liste en rapport avec les animaux
Liste d'associations
Mouvement de libération animale
Association ou organisme lié aux animaux
Association ou organisme lié à la protection animale en France